„Ilie” se poate referi la:

Ilie (prenume) (în ebraică אֵלִיָּהוּ, Elijah, în trad. "Al cărui Dumnezeu este Jah(ve)", în greacă și latină Hλίας respectiv Elias, în arabă إِلْيَاس, Iliās), prenume masculin
 Sfântul Ilie

Variante
 Elia (Italia), Ilia (Rusia), Elias (Anglia), Eliáš. (Grecia), Illés (Ungaria)

Ziua onomastică
20 iulie

Nume de persoane

Nume de persoane Elias
Elias Canetti (1905–1994)
Elias von Cortona (~1180–1253)
Elias Hügel (1681-1755),
Elias Lönnrot (1802–1884)
Elias von Löwen (1602-1661)

Nume de persoane Ilie
Ilie Bădescu
Ilie Botoș
Ilie Constantin
Ilie Dumitrescu
Ilie Dobre
Ilie G. Murgulescu
Ilie Ilașcu
Ilie Lăcătușu
Ilie Merce
Ilie Motrescu
Ilie Năstase
Ilie Ștefan
Ilie Șteflea
Ilie Torouțiu
Ilie Verdeț

Nume de familie
Adrian Ilie (n. 1974), jucător de fotbal
Cleopa Ilie (1912-1998), arhimandrit și stareț
Laura Ilie (n. 1993), trăgătoare de tir

Ilieș 
 Paul-Adrian Ilieș, deputat român în legislatura 1990-1992

Vezi și 
 Ilieși (dezambiguizare)
 Iliești (dezambiguizare)
 Iliescu (nume de familie)

 Hiliuți (dezambiguizare)

Listă de zile onomastice
Munții Saint Elias
Mount Saint Elias din Alaska
Elias (Mendelssohn), oratorium compus de Felix Mendelssohn Bartholdy